Tinguiririca hace referencia a varios artículos:

Lugares en Chile
 Río Tinguiririca, en la provincia de Colchagua;
 Volcán Tinguiririca, en la provincia de Colchagua;
 Baños del Tinguiririca, también conocidas como Termas del Flaco, en la provincia de Colchagua;
 Tinguiririca, localidad en la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua;
 Tinguiririca, antigua comuna de la provincia de Colchagua;
 Tinguiririca, antigua subdelegación de Colchagua;
 Tinguiririca, antiguo distrito, perteneciente a la anterior;
 Club Deportivo Tinguiririca San Fernando, club de baloncesto profesional de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile;